Неигровой персонаж (от ) — персонаж в компьютерных и в настольных ролевых играх, которым управляет не игрок, а компьютер или мастер.
 NP-полная задача — класс задач в теории сложности вычислений.
 North Pacific Cable — кабельная линия передачи данных, соединявшая Японию и США (Штаты Орегон и Аляска). Функционировала в 1991—2004 годах.
 Управляющие символы (от ) — символы кодировки, которым не сопоставлено графическое представление.
 Науруанская фосфатная корпорация (от ).
 Национальный паралимпийский комитет (от ) — организация, являющаяся частью международного паралимпийского комитета. В России — Паралимпийский Комитет России.